«Цыганская любовь» () — оперетта в трёх актах австро-венгерского композитора Франца Легара. Авторы либретто: Альфред Вильнер, Роберт Боданцки. Это произведение открыло в творчестве Легара серию произведений, которые он назвал «романтическими опереттами»; их музыкальный стиль и сюжет заметно отличались от традиционных шаблонов этого жанра — в частности, часто отсутствовал счастливый конец. Музыка оперетты «Цыганская любовь» отличается яркой выразительностью, многоцветием и почти оперным драматизмом, хотя сохраняет характерную для Легара проникновенную лиричность; в ней также ощущается венгерский и цыганский национальный колорит.

Впервые оперетта была поставлена 8 января 1910 года в венском театре Carltheater. Из музыки к этой оперетте особую популярность получили и часто исполняются в наши дни романс Ионеля «Zorika, Zorika, kehre zurück» и чардаш Илоны «Hör' ich Cymbalklänge».

Основные действующие лица

Сюжет 
Действие происходит на берегу реки Чиерны. Цыган Йожи добивается сердца Зорики, романтически настроенной дочери местного помещика, боярина Драготина. Однако Зорика растеряна - она уже помолвлена с влюблённым в неё Ионелем и готовится к обручению с ним. Когда жених по обычаю должен получить от неё ветку дикой розы, Зорика бросает его в реку и просит отложить свадьбу.

Ночью Зорика, вспомнив древнее поверье, выпивает воды из Чиерны, и видит в вещем сне своё будущее. Она сбежала с Йожи из родного дома, ведёт нищенскую кочевую жизнь, часто ссорится с грубым и упрямым мужем. В конце концов Йожи изменяет ей с очаровательной графиней Илоной. 

Проснувшись, Зорика отбрасывает колебания и даёт согласие на свадьбу с Ионелем.

Основные музыкальные номера 
 Увертюра
 Вступление и выход Зорики (Heissa, heissa!)
 Дуэт Зорики и Йожи (So sprach noch niemals ein Mann zu mir)
 Ансамбль и чардаш (Se traska, liebe Gäste')
 Терцет Илоны, Иоланды и Каэтана (Zuerst sucht man Gelegenheit)
 Финал I акта (Da habt Ihr nun den Mund voller Pracht)
 Сцена и песня (Kutya lánczos)
 Цыгaнский марш
 Дуэт Зорики и Йожи (War einst ein Mädel)
 Дуэт Илоны и Драготина (Ich weiß ein Rezept, ja ganz famos)
 Дуэт Иоланды и Каэтана (Liebes Männchen folge mir)
 Дуэт Илоны и Йожи (Ha ha ha ha! Das fin ich köstlich!)
 Дуэт Зорики и Ионеля (Laß dich bezaubern)
 Финал II акта (Vorwärts Mädeln, rührt die Hände!)
 Вальс-интермеццо
 Романс Ионеля, повторно (Gib mir das Zweiglein)
 Марш-терцет Иоланды, Каэтана и Драготина (Lieber Onkel hör mich nur an)
 Терцет (Józsi, diese Damen, die wüßten gar gern)
 Чардаш Илоны (Hör' ich Zimbalklänge'')
 Финал

Литература

Ссылки 
 Gipsy Love 

Оперетты на немецком языке
Оперетты Франца Легара
Оперетты 1910 года